West River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 West River (Whitefish River), in Ontario
 West River (Nova Scotia), in Nova Scotia 
 West River (Prince Edward Island), in Prince Edward Island 

in den Vereinigten Staaten:
 West River (Blackstone River), in Massachusetts
 West River (Canandaigua Lake), in New York
 West River (Chesapeake Bay), in Maryland
 West River (Connecticut River), in Vermont
 West River (Moshassuck River), in Rhode Island
 West River (Wohoa Bay), in Maine

in Australien:
 West River (Australien), in Western Australia 

West River ist der Name folgender Orte:

in Kanada: 
 West River (New Brunswick), unincorporated area
 West River (Nova Scotia), unincorporated area
 West River (Ontario), unincorporated area im Sudbury District  
 West River (Prince Edward Island), village

in den Vereinigten Staaten:
 West River (Maryland), unincorporated community  
 West River (South Dakota), Region
 West River (Wyoming), unincorporated community